

Prénom
 Marcello (Marcel en italien) 
 Marcelo (Marcel en portugais)

Patronyme 
 Marcello (1836-1879), nom d'artiste de la sculptrice suisse Adèle d'Affry, comtesse de Castiglione-Colonna.
 Alessandro Marcello (1669-1749), compositeur baroque italien.
 Benedetto Marcello (1686-1739), compositeur baroque italien, frère du précédent.
 Raffaele Carlo Marcello (1929-2007), est un dessinateur de bandes dessinées.
 Carlos Marcello (1910-1993), mafieux américain (Calogero Minacore).
 Kee Marcello (né en 1960), guitariste suédois.
 Pietro Marcello (né en 1976), réalisateur italien.
 Marcello, famille patricienne de Venise, dont :
 Nicolo Marcello (vers 1399-1474), doge de Venise.

Œuvre
 Marcello Marcello est un film du réalisateur suisse Denis Rabaglia.

Lieu
 San Marcello est une commune italienne de la province d'Ancône.

Navire 
 La classe Marcello est une classe de onze sous-marins italiens construits entre 1937 et 1939 pour la Regia Marina.
 Marcello, sous-marin et navire de tête de la classe.

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom